Гранха Провиденсија де Перез има више значења:

 Гранха Провиденсија де Перез (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Провиденсија де Перез, Ла Кампана (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику